Gullón es un nombre antroponímico que puede encontrarse en los siguientes artículos:

Personas 
Pío Gullón Iglesias (1835-1917): abogado y político español.
Ricardo Gullón (1908-1991): abogado y escritor español.
Germán Gullón (1945): catedrático y escritor santanderino.
Marcos Gullón Ferrera (1989): futbolista español.

Otros 
Galletas Gullón: empresa alimentaria fundada en 1892 en la villa palentina de Aguilar de Campoo (España).